Leșu se poate referi la:

 Leșu, sat în județul Bistrița-Năsăud, România
 Leșu, comună în județul Bistrița-Năsăud, România
 Râul Leșu, Pietrele, curs de apă, afluent al râului Pietrele
 Râul Leșu, Iada, curs de apă, afluent al râului Iada
 Barajul Leșu, lac de acumulare lângă localitatea Leșu pe Valea Iadului în Munții Apuseni, județul Bihor
 Baraj Leșu, localitate în județul Bihor, România.

Vezi și 
 Leș (dezambiguizare)